Niemcy:
 Gröningen – dzielnica gminy Satteldorf, w powiecie Schwäbisch Hall, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia 
 Gröningen – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde
 Gröningen – klasztor

Zobacz też:
 Groningen
 Markgröningen
 Obergröningen